Treća hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2003., te je bila podijeljena u nekoliko grupa.

Ljestvice i rezultati

Split

Sjever 
Konačni poredak: 
 Arba Rab
 Vološćica Opatija
 Burin Rijeka
 Jadran Kostrena
 Lošinj (Mali Lošinj)

Završnica 
Igrana u Splitu od 29. do 31. kolovoza 2003.

Konačni poredak: 
 Šipan (Šipanska Luka) 
 Arba Rab
 Gusar Sveti Filip i Jakov
 Omiš

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2002./03.

Izvori 
 VK Omiš, 3.HVL Split 2003. rezultati
 VK Omiš, 3.HVL Split 2003., ljestvica
 wayback arhiva, VK Korenat 3.HVL Split 2003.
 wayback arhiva, VK Lošinj-Jazon rezultati 2003.

2003